Paul Schultz ist der Name folgender Personen:

* Paul Schultz (General) (1891–1964), deutscher Generalmajor 
 Paul Schultz (Maueropfer) (1945–1963), Todesopfer der Berliner Mauer
 Paul Schultz-Liebisch (1905–1996), deutscher Maler und Grafiker